Tex či TEX může být:

 TeX – systém pro sazbu textu, jehož autorem je Donald Knuth
 tex (jednotka) – v textilním průmyslu jednotka udávající jemnost příze, jinak také délková hustota, g/km = 10−6 kg/m
 Jack Evans (lední hokejista), přezdívaný Tex (1928–1996) – kanadský lední hokejista narozený ve Walesu
 TEX – výbušnina